

Минбулацький сільський округ — адміністративна одиниця, Аягозький район, Абайська область
 Минбулацький сільський округ — адміністративна одиниця, Байдібека район, Туркестанська область
 Минбулацький сільський округ — адміністративна одиниця, Жуалинський район, Жамбильська область